Gomesende puede referirse a:

 Gomesende, municipio español de la provincia de Orense, Galicia.
 Gomesende (Arzúa), aldea española de la parroquia de Dombodán, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Gomesende (Arteijo), aldea española de la parroquia de Monteagudo, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.